Il Cremlino è uno dei grandi siti architettonici che compare in alcuni stemmi, particolarmente di araldica civica.

Figure araldiche